Hors Saison (französisch „Nebensaison“) steht für: 

 Hors Saison (Kurzfilm, 2011), Kurzfilm von Victoria Sáez (2011)
 Hors Saison (Kurzfilm, 2018), Kurzfilm von Stella Di Tocco (2018)
 Hors Saison, französisch-schweizerische Krimiserie (2021), siehe Nebensaison (Fernsehserie)

Siehe auch:
 Nebensaison
 Off Season